peut faire référence à :

, expression anglophone: une version électronique d'un document,
e-print dans le domaine de la publication scientifique: une prépublication (souvent synonyme de "preprint"),
EPrints: un logiciel libre,
: une série de techniques d'impression.